Дом Советов — название административных зданий в СССР, в которых, как правило, размещались областные, окружные, районные или городские комитеты КПСС и исполнительные комитеты.

Россия 
 Дом Советов России — официальное название здания на Краснопресненской набережной, 2 в Москве, где до октября 1993 года располагался Верховный Совет РФ.

Областные Дома Советов 

 Дом Советов (Арзамас)
 Дом Советов (Барнаул)
 Дом Советов (Белгород)
 Дом Советов (Брянск)
 Дом Советов (Великий Новгород)
 Дом Советов (Владикавказ)
 Дом Советов (Волгоград)
 Дом Советов (Воронеж)
 Дом Советов (Екатеринбург)
 Дом Советов (Иваново)
 Дом Советов (Иркутск)
 Дом Советов (Йошкар-Ола)
 Дом Советов (Калининград)
 Дом Советов (Кемерово)
 Дом Советов (Киров)
 Дом Советов (Краснодар)
 Дом Советов (Красноярск)
 Дом Советов (Курск)
 Дом Советов (Липецк)
 Дом Советов (Мурманск)
 Дом Советов (Нижний Новгород)
 Дом Советов (Новосибирск)
 Дом Советов (Оренбург)
 Дом Советов (Орёл)
 Дом Советов (Пенза)
 Дом Советов (Пермь)
 Дом Советов (Псков)
 Дом Советов (Ростов-на-Дону)
 Дом Советов (Санкт-Петербург)
 Дом Советов (Саранск)
 Дом Советов (Симферополь)
 Дом Советов (Смоленск)
 Дом Советов (Тюмень)
 Дом Советов (Улан-Удэ)
 Дом Советов (Ульяновск)
 Дом Советов (Уфа) — корпус № 1 УГАТУ
 Дом Советов (Хабаровск)
 Дом Советов (Чебоксары)
 Дом Советов (Шахты)
 Дом Советов (Элиста)
 Дом Советов (Энгельс)

Окружные Дома Советов 
 Дом Советов (Нарьян-Мар)

Районные Дома Советов 
 Дом Советов Калининского района
 Дом Советов Московско-Нарвского района
 Дом Советов (Яранск)

Украина 
 Дом Советов — станция скоростного трамвая в городе Кривой Рог.
 Дом Советов (Луганск)
 Дом Советов (Харьков)
 Дом Советов (Хмельницкий)
 Дом Советов (Черкассы)

Молдавия и Приднестровье 
 Дом Советов (Тирасполь)

Белоруссия 
 Дом Советов (Могилёв)

См. также 
 
 Дворец Советов — нереализованный проект.

Дома Советов